Valuta (von italienisch valere „gelten, wert sein“) oder Plural Valuten steht für:

 Valutaschuld, Geldschuld in Fremdwährung
 Wertstellung, Termin für Zahlung oder Verzinsung
 Sorten, als österreichische Bezeichnung für Bargeld in fremden Währungen
 Westgeld, im DDR-Sprachgebrauch Geld frei konvertierbarer westlicher Währungen

 Valutierung steht für:
 Auszahlung von Krediten, siehe Auszahlungsvoraussetzung

Siehe auch:
 Valutapapier (Inland-Wertpapier)
 Valuta-Scheck (Forumscheck)
 Einmalvalutierungserklärung (Grundbuchrecht)
Valutaverhältnis (Privatrecht)